Wetherbee ist der Familienname folgender Personen:

Charles Wetherbee, US-amerikanischer Geiger
Jim Wetherbee (* 1952), US-amerikanischer Astronaut